Västerudden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerudden, Kimitoön, Åboland, 
 Västerudden, Raseborg, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar